Tigrinya (volk) of Tigray; een volk in respectievelijk Eritrea en Ethiopië
Tigrinya (taal) of Tigray; een semitische taal in respectievelijk Eritrea en Ethiopië

Zie ook:
Tigray; een regio en voormalige provincie in Ethiopië